Кле́йтон Рафаэ́ль Ли́ма да Си́льва (; 24 февраля 1990, Мату-Гросу-ду-Сул, Бразилия) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Санта Рита».

Карьера 
Выступал за бразильский клуб «Ирати» и португальский клуб «Академика» (Коимбра). В 2014 году на правах годичной аренды перешёл в «Тюмень».

Примечания

Ссылки 
 Профиль   на сайте Sportbox.ru
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Ирати»
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК АБС
Игроки ФК ССА Масейо
Игроки ФК «Пайсанду» Белен